Sergey Shilov (né en 1970), sportif paralympique russe
 Sergey Shilov (né en 1988), cycliste russe